Raposa, mot portugais signifiant « renard » en français.

Raposa est une municipalité située dans l'État du Maranhão.

Raposa est une paroisse civile de la municipalité d'Almeirim, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo.